Gu Sang-Bum (Seul, 15 de junho de 1964) é um ex-futebolista profissional sul-coreano, defensor, hoje é olheiro.

Carreira 
Gu Sang-bum fez parte do elenco da Seleção Coreana de Futebol da Copa do Mundo de 1990 e 1994.

Ligações externas
Perfil em Ogol

Futebolistas da Coreia do Sul
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1990
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 1994
Jogadores da Seleção Sul-Coreana de Futebol